La première couronne bruxelloise peut désigner : 
 la première couronne à l'intérieur de la région bruxelloise située entre la petite ceinture et la grande ceinture et s'étend sur les communes suivantes : Anderlecht, Etterbeek, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode.
 la périphérie de Bruxelles, qui est la première couronne de communes autour de la Région de Bruxelles-Capitale.

Références